Giruá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Giruá (ort), Rio Grande do Sul, 
 Giruá (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar